Габлер () — фамилия.

Известные носители:

 Габлер, Иоганн Филипп (1753—1826) — немецкий богослов.
 Габлер, Кристофор Август (1820—1884) — русский эстонский архитектор
 Габлер, Христоф Август (1765—1839) — композитор, пианист и музыкальный педагог.

См. также 
 Гедда Габлер